Hydroides fuscus är en ringmaskart som beskrevs av Imajima 1976. Hydroides fuscus ingår i släktet Hydroides och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
fuscus